Ludwik Gościński (1890-1969), duchowny, samorządowiec
 Władysław Gościński (1890-1954), oficer intendentury Wojska Polskiego
 Władysław Gościński (1898-), oficer piechoty Wojska Polskiego